peut désigner :
 la  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
 la  (Etats-Unis)
 la  d'infanterie (Royaume-Uni)
 la  (Royaume-Uni)
 la  (France)
 la  (Union soviétique)